Le dinghai (丁亥') est le vingt-quatrième élément du cycle sexagésimal chinois ;
 Le district de Dinghai (定海) est une subdivision administrative de la province du Zhejiang en Chine.

Homonymie de toponyme